La temporada de 2001 fue la 53.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició en Suzuka (Japón) y finalizó en Río de Janeiro (Brasil). Durante todo el mundial en las categorías de 125 cc y 250 cc hubo un gran dominio nipón, ganando 23 carreras de 32 posibles y haciendo 8 dobletes, además, se llevaron un récord con Daijiro Kato, quien fue el piloto con más carreras ganadas en un mismo mundial 11 de 16 posibles. En el último mundial de la categoría de 500 cc el dominio italiano fue arrollador haciendo triplete: 1.º Valentino Rossi, 2.º Max Biaggi y 3.º Loris Capirossi . Entre Max Biaggi y Valentino Rossi ganaron 14 de 16 carreras. A pesar, del dominio japonés el mundial de 125 cc fue para el San Marinense Manuel Poggiali el campeonato de 250 cc fue para el japonés Daijiro Kato y el primer puesto en la categoría de 500 cc fue para el italiano Valentino Rossi.

Calendario

Sistema de puntuación 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Clasificación 500 cc

500 cc Constructores

Clasificación 250 cc

250 cc Constructores

Clasificación 125 cc

Referencias 

Motociclismo en 2001
2001